Millepora är ett släkte av nässeldjur. Millepora ingår i familjen Milleporidae. 

Millepora är enda släktet i familjen Milleporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Millepora